Murmur (álbum)
Murmur (demônio)

Desambiguação